Dit artikel geeft een overzicht van VVV in het seizoen 1993/1994.

Transfers

Aangetrokken spelers

Vertrokken spelers

Oefenwedstrijden

Eredivisie

KNVB-beker

Statistieken

 
VVV
 1993/94